Архиепи́скоп Па́вел (; в миру Роман Дмитриевич Валуйский, ; род. 30 июня 1977 года, Ровеньки, Луганская область, Украинская ССР, СССР) — архиерей Украинской православной церкви (Московского патриархата). Архиепископ Беловодский, викарий Луганской епархии (с 2019 года).

Биография 
Родился 30 июня 1977 года в городе Ровеньки Луганской области. Крещён в 1979 году в Свято-Никольском храме в Ровеньках, прихожанином которого оставался до окончания школы.

В 1984—1994 годах учился в Кленовской средней школе, окончил её с золотой медалью.

В 1994 году поступил в Луганский медицинский университет, став тогда же прихожанином Николо-Преображенского собора в Луганске. В 1997 году исполнял обязанности чтеца в Петропавловском соборе Луганска.

2 июля 1997 года архиепископом Луганским и Старобельским Иоанникием Кобзевым рукоположен в сан диакона, а 7 июля — в сан священника. Служил в Свято-Скорбященском женском монастыре Луганской епархии. В 1997—2001 годах заочно учился в Киевской духовной семинарии.

3 января 1998 года принял монашеский постриг с именем Павел в честь апостола Павла.

С 2000 года служил в Успенском храме села Верхний Минченок, при котором создавалась женская монашеская община; с 2003 года — в Рождество-Богородичном приходе села Красный Деркул. 12 апреля 2003 года возведён в сан игумена.

Занимался поиском сведений о подвижниках и репрессированных священнослужителях Луганской области, на основе которых были, в частности, составлены жизнеописания святых Димитрия Горского и Параскевы Старобельской.

10 декабря 2006 года в храме Рождества Богородицы в Красном Деркуле награждён крестом с украшениями.

В 2007—2011 годах учился в Луганском богословском университете; окончил с отличием бакалавриат. В 2012 году продолжил учёбу; получил квалификацию магистра богословия. С 2011 года работал в Луганском богословском университете преподавателем, а с 2013 года проректором по учебной работе.

12 апреля 2009 года возведён в сан архимандрита.

В 2010—2013 годах был членом Епархиального совета Луганской епархии, в 2010—2014 годах — главой Епархиального отдела социального служения и благотворительности. В 2012—2014 годах был членом общественного совета при Луганской областной государственной администрации.

В 2016 году в Луганском богословском университете защитил докторскую диссертацию; получил учёную степень доктора богословия.

24 марта 2017 года награждён вторым крестом с украшениями.

6 декабря 2019 года решением Священного синода Украинской православной церкви избран епископом Беловодским, викарием Луганской епархии.

7 декабря 2019 года состоялось наречение во епископа Беловодского, викария Луганской епархии.

9 декабря 2019 года в храме преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерской лавры состоялась его епископская хиротония, которую возглавил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский).

Указом митрополита Онуфрия от 17 августа 2022 года возведен в сан архиепископа.

Примечания

Ссылки 
 

Епископы Украинской православной церкви
Луганская и Алчевская епархия